— японская кёрлингистка, ведущий в команде Японии на Олимпийских играх 2002 года.

Ранее известна как  и .

Биография 
Школу окончила в городе Абасири.

Достижения 
 Чемпионат тихоокеанского региона по кёрлингу: золото (1998); серебро (2001).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: серебро (1998).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу